XV чемпионат мира по шашкам-64 проводился по бразильской версии (и стал восьмым по этой версии шашек) с 1 по 11 ноября 2002 года в Сан-Паулу (Бразилия). В соревновании участвовали 14 спортсменов из семи стран. Изначально чемпионат планировалось провести в сентябре.

Турнир в основной программе проводился по круговой системе из микроматчей с жеребьевкой первых ходов, контроль один час на 25 ходов плюс 15 минут до конца партии.

Чемпионом мира стал представитель России Гаврил Колесов, набравший 19 очков из 26, серебряным призёром стал Андрюс Кибартас из Литвы с 19 очками, бронзовым призёром стал чемпион мира среди юниоров Юрий Аникеев с Украины с 18 очками.

Также проводился чемпионат по программе блиц. Победу одержал Гаврил Колесов, на втором месте Валерий Гребёнкин (Украина), третье место поделили россиянин Александр Кандауров и Юрий Аникеев.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 8-ой чемпионат мира по бразильским шашкам

2002 год в шашках
Чемпионаты мира в Бразилии
Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Международные соревнования по шашкам в Бразилии
Спорт в Бразилии в 2002 году
Ноябрь 2002 года
Международные спортивные соревнования в Сан-Паулу